Valkendorf har flere betydninger:

 Valkendorf - En Adelsslægt
 Valkendorfs Kollegium - Kollegium i Sankt Peders Stræde i København opkaldt efter Christoffer Valkendorf.
 Valkendorfsgade - en gade i indre by i København opkaldt efter Christoffer Valkendorf.